Vertedero puede referirse a:

 Vertedero (basura); 
 Vertedero hidráulico como parte de la estructura de una presa hidráulica; o
 Vertedero (aparato): aparato sanitario que sirve para llenar y vaciar los cubos de fregar suelos.